Basarab – stazione della metropolitana di Bucarest
 Bucarest Gara Basarab – stazione ferroviaria di Bucarest
 Basarab – casa reale che creò il principato indipendente di Valacchia, a cui appartennero:
 Basarab I di Valacchia
 Basarab II di Valacchia
 Basarab III Laiotă cel Bătrân
 Basarab IV Țepeluș cel Tânăr
 Basarab V Neagoe